Miejscowości w USA:
 Muscatine – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Muscatine (ang. Muscatine County) – w stanie Iowa